Natu peut se référer à :

Patronyme 
 , poète indien (1911–1999)
 Natu, surnom de la chanteuse polonaise

Lieu 
 Col Natu de l'Himalaya

Sigle 
 NATU, acronyme de Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, nouveaux géants du web qui reposent sur des modèles économiques différents des GAFAM dont ils contestent la puissance.

Autres 
 Natu, une espèce de Pokémon
 , personnage de l'univers DC

Références